Ахиллей Сполетан () — римский поэт и епископ Сполетана (также Сполетий (), ныне Сполето), живший в V веке.

Был епископом Сполето в 419 году.

Сохранился фрагмент его эпиграммы, написанный гекзаметром на христианскую тематику, обращенный к Петру.

Примечания

Ссылки 
 Achilleus Spoletanus. Epigramma fragmentum.
 Перевод фрагмента. 

Поэты Древнего Рима
Латинские поэты
Поэты V века
Епископы Сполето
Епископы V века